Snegiri (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Snegiri (Moskau), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau

 Snegiri (Kurgan), ländliche Siedlung in der Oblast Kurgan
 Snegiri (Perm), Dorf in der Region Perm
 Snegiri (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow